Александр Георгиевич Васильев: Васильев, Александр Георгиевич (род. 1969) — российский певец и музыкант, лидер рок-группы «Сплин».
 Васильев, Александр Георгиевич (1939—1993) — деятель советского андеграунда.
 Васильев, Александр Георгиевич (1948—2012) — советский и российский композитор.